L'Enfer du jeu est le nom français de deux épisodes de la série télévisée Les Simpson :

 L'Enfer du jeu (Lisa the Greek) dans la saison 3
 L'Enfer du jeu ($pringfield) dans la saison 5